Mercurio – nome proprio di persona italiano maschile
Mercurio – divinità della mitologia romana
Mercurio – pianeta del sistema solare
Mercurio – pianeta dell'astrologia zodiacale
Mercurio – elemento chimico
Mercurio – figura araldica
Mercurio – elemento alchemico
Mercurio – personaggio della Marvel Comics
Mercurio – personaggio della Amalgam Comics
Mercurio – rivista letteraria (1944-1948) fondata da Alba de Céspedes
Mercurio – album di Emis Killa
Mercurio – unico relitto noto di nave battente il tricolore del Regno italico, affondata durante la battaglia di Grado (1812)

Geografia 
Ghiacciaio Mercurio – ghiacciaio dell'isola Alessandro I, in Antartide
Ghiacciaio Mercurio – ghiacciaio della Terra di Oates, in Antartide

Persone 
 Angelo Mercurio – mafioso statunitense di origini italiane
 Antonio Mercurio – antropologo italiano
 Antonio Mercurio – pittore italiano, figlio di Gaetano
 Gaetano Mercurio – pittore italiano
 Giovanni Andrea Mercurio – cardinale cattolico italiano
 Giuseppe Mercurio – scrittore, linguista e giornalista italiano
 Jed Mercurio – scrittore inglese 
 Micole Mercurio – attrice statunitense
 Paul Mercurio – attore, ballerino e conduttore televisivo australiano
 Scipione Mercurio – medico e religioso italiano
 Steven Mercurio – direttore d'orchestra e compositore statunitense
 Vito Mercurio – violinista, arrangiatore e compositore italiano

Altri progetti